Экспериментальная студия танца Эста-МИФИ — Народный коллектив (с 2003 года), Ведущий творческий коллектив г. Москвы (с 2016 г.). Многократный Лауреат фестиваля ФЕСТОС, Лауреат и Обладатель Гран-При международных фестивалей «Друзья Болгарии», «Весь мир — искусство», «Танцы без границ», «Итальянские вечера в России» и др. один из самых известных студенческих студий танца Москвы. В составе коллектива основу составляют студенты, аспиранты выпускники и сотрудники Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (до 2009 года — Московского инженерно-физического института). Также занимаются студенты других вузов Москвы. С 1997 года коллектив постоянно действует в ГБУК г. Москвы "Культурный центр «Москворечье». С 1998 года организованы детско-юношеские группы (от 4 лет), многие участники из которых в дальнейшем становятся полноправными членами студенческого коллектива.

Эста-МИФИ основан в феврале 1975 года

Художественные руководители 
Основатель и художественный руководитель с 1975 по 1987 гг. — Кошеверова Нина Николаевна (17 января 1919 г. — 17 ноября 2005 г.).

1987—1991 г.г. — руководители коллектива Алла и Андрей Бондарчуки

1991—1993 г. — руководитель коллектива Виталий Игоревич Павлов

1993—1997 — руководитель коллектива Андрей Федин

С 1997 года по настоящее время коллективом руководят Алла и Александр Порешины

История создания 
В 1975 году коллектив под руководством Кошеверовой Нины Николаевны (17 января 1919 г. — 17 ноября 2005 г.) начал свою деятельность как Школа Бального Танца (ШБТ) Московского инженерно-физического института, позже получившая название «Эста-МИФИ». К этому моменту Нина Николаевна Кошеверова имела огромный творческий опыт, много учеников и последователей в области танца. Нина Николаевна изучала хореографию различных народов мира, русские народные танцы, старалась привить любовь к этому виду творчества среди учеников. В своей книге «Моя жизнь в танце» Нина Николаевна описывает как трудно было бороться с чиновниками за право существования «буржуазных» бальных танцев в СССР. Она способствовала становлению данного раздела культуры в России, пропаганде массового обучения танцу, превращению бального танца в популярную спортивную дисциплину.

Так сама Нина Николаевна описывает в своей книге как зарождалась Эста «…пришли ко мне мои ученики, занимавшиеся когда-то в Доме пионеров, а ныне студенты МИФИ. Они уговорили меня прийти к ним в МИФИ. Очень хотелось ребятам танцевать!» (Кошеверова Н. Н. «Моя жизнь в танце».-М.,2004.)

"1975 года. По маленькому объявлению на занятия бального кружка пришло 70 человек — 50 юношей и 20 девушек: нескладные, смущенные … " («Инженер-физик» № 14-15 от 05.05.87). Затем к ним присоединились девушки из окрестных школ, узнавшие о том, что в МИФИ есть партнеры по танцам. Занятия проводились Ниной Николаевной Кошеверовой в четырех группах: младшей, средне-младшей, средне-старшей и старшей. Первые занятия стали проводиться в актовом зале административного корпуса студгородка МИФИ.

На следующий год занятия уже проводились в ДК «Москворечье» и в актовых залах окрестных школ.

Потом появились тематические Балы (Новогодний, Весенний, Осенний бал знакомства и др), с 1977 года совместно с ВТО МИФИ (Второе творческое объединение) Эста стала проводить Первомайские слеты в дер. Скнятино. Осенью ВТО и ШБТ проводят праздники «Посвящения в студенты»

 С 1982 года — первомайские слеты ЭСТА проводит самостоятельно недалеко от дер. Анциферово (Куровской район, берег реки Нерская).

Репертуар 
Репертуар коллектива состоит из танцевальных композиций спортивных бальных и латиноамериканских танцев: медленный вальс, танго, медленный фокстрот, венский вальс, быстрый фокстрот, ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв

В 2003 году был образован Ансамбль танца ЭСТА, в основу репертуара которого вошли сценические (сюжетные) композиции на основе спортивных бальных и латиноамериканских танцев, танцев народов мира, клубной латины, современных и эстрадных танцев.

Балы ЭСТА-МИФИ 
Какие же танцы без балов?

Первый Бал Эста провела 31 декабря 1976 года. Это был самый настоящий Новогодний студенческий Бал!

Международные выступления 
С июля 2006 года коллектив стал активно выезжать на международные фестивали за рубеж, где сразу проявил себя как коллектив, достойный самых высоких наград!

Майский Слет ЭСТА-МИФИ 
Не танцем единым…С 1977 года совместно с ВТО МИФИ (Второе творческое объединение) Эста стала проводить Первомайские студенческие слеты в дер. Скнятино.

С 1982 года — первомайские слеты ЭСТА проводит самостоятельно недалеко от дер. Анциферово (Куровской район, берег реки Нерская).

МИФИ